Younès Belhanda (Avignon, 1990. február 25. –) francia származású marokkói válogatott labdarúgó, jelenleg a Galatasaray SK középpályása.

Statisztika
2018. május 13-án frissítve.

A válogatottban
2018. június 20-án frissítve.

Válogatott góljai
Az eredmények Marokkó szempontjából értendőek.

Sikerei, díjai

Klub
Montpellier
 Francia bajnok: 2011–12

Dinamo Kijiv
 Ukrán bajnok: 2014–15, 2015–16
 Ukrán kupagyőztes: 2013–14, 2014–15

Galatasaray
Török bajnok: 2017–18

Egyéni elismerés
 Ligue 1 az év csapata: 2011–12
 Ligue 1 az év fiatal játékosa: 2011–12
 Ligue 1 az év gólja: 2011–12, a Marseille ellen
 Marc-Vivien Foé-díj: 2012

Jegyzetek

További információk

Francia labdarúgók
Marokkói labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1990-ben született személyek
Élő személyek
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
A Dinamo Kijev labdarúgói
A Montpellier HSC labdarúgói